Broda ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas von Broda (13. oder 14. Jahrhundert), tschechischer Theologe
 Artur Broda (* 1989), polnischer Nordischer Kombinierer
 August Broda (1867–1932), baptistischer Geistlicher
 Christian Broda (1916–1987), österreichischer Politiker

 Ina Jun-Broda (1900–1983), jugoslawische Lyrikerin und Übersetzerin
 Joel Broda (* 1989), kanadischer Eishockeyspieler
 Miroslav Broda (* 1964), deutscher Tischtennisspieler
 Rudolf Broda, auch Rodolphe Broda, (31. März 1880 in Wien – Mai 1932 in Yellow Springs), Soziologe
 Vladislav Broda (* 1964), deutscher Tischtennisspieler
 Walter Edward „Turk“ Broda (1914–1972), kanadischer Eishockeyspieler
 Wolf Broda (1917–2014), deutscher Astronom und Ingenieur

Broda bezeichnet
 einen Teil des Stadtgebietes West der Kreisstadt Neubrandenburg in Mecklenburg-Vorpommern
 einen abgetragenen Ortsteil der ehemaligen Gemeinde Rüterberg in Westmecklenburg
 das Kloster Broda bei Neubrandenburg
 das herzoglich mecklenburgische Domänenamt, das am Ende des 18. Jahrhunderts aufgelöst wurde (Amtssitz war Broda bei Neubrandenburg)